Dara se poate referi la:

Geografie
Dar'a, regiune din nordul Ethiopiei
Guvernoratul Daraa, provincie din Siria
Daraa, oraș din Siria, capitala provinciei omonime
Dara, Grecia, Arcadia, Greece
Dara, Iran, sat din Iran

Localități din România 
 Dara, Buzău, sat din județul Buzău
 Dara, Satu Mare, sat din județul Satu Mare

Vârfuri montane din România 
 Vârful Dara, Munții Făgăraș
 Vârful Hârtopul Darei, Munții Făgăraș

Persoane 
 Dara (nume), un nume feminin
 Dara (Nicoleta Darabană), cântăreață  din Republica Moldova
 Dara Shikoh
 Dara Singh, actor și wrestler indian
 Dara Torres (n. 1967), înotător olimpic american
 Dara Ó Briain (n. 1972), comic și prezentator TV irlandez
 Dara (wrestler) (n. 1969), wrestler japonez
 Daoyod Dara, fotbalist thailandezo-vietnamez

Vezi și 
 Râul Dara (dezambiguizare)